Kündigungssperrfrist steht für

 Kündigungssperrfrist (Mietrecht)
 Kündigungssperrfrist (Bankwesen)

Siehe auch:

 Kündigungsfrist